Роман Кузнецов:
 Кузнецов, Роман Александрович (род. 1983) — российско-казахстанский хоккеист.
 Кузнецов, Роман Владимирович (род. 1989) — российский тхэквондист.